Koiraluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koiraluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 26,77), 
 Koiraluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,11), 
 Koiraluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,70), 
 Koiraluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,14, long 29,64), 
 Koiraluoto (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,52, long 29,37), 
 Koiraluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,89, long 27,21), 

Robotskapade Finlandförgreningar